Az 1982–1983-as magyar férfi röplabdabajnokság a harmincnyolcadik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-8. helyért, B csoport: 9-16. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport utolsó két és a B csoport első két helyezettje egymás közt még egy kört játszott az A csoportba jutásért, majd az 1-4. és az 5-8. helyért egymás közt még négy kört, a 9-16. helyért pedig egymás közt még két kört játszottak a csapatok a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli helyezés alapján bónuszpontokat vittek magukkal a csapatok).

A Bp. Vasas Izzó új neve Tungsram SC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Minősítő az 5-8. helyért küzdők közé jutásért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont B: Bónuszpont

Források 
A magyar sport évkönyve 1983 (rájátszás)
Népsport 1982.11.22. (alapszakasz) 1982.11.29. (minősítő)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag